

Toponyme

Afrique du Sud 
 York, KwaZulu-Natal

Australie 
 York, Australie occidentale
 Cap York, péninsule du Queensland

Canada 
 York, ancien village du Québec fusionné à Gaspé en 1971.
 Rivière York (Gaspé), un affluent de la Baie de Gaspé coulant dans les monts Chic-Chocs, dans la MRC La Côte-de-Gaspé, dans Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, au Québec.
 Municipalité régionale d'York, une municipalité régionale en Ontario.
 Comté d'York, au Nouveau-Brunswick.
 York, ancien nom de Toronto jusqu'en 1834.
 Université York, université située à Toronto.
 North York, ancienne ville de l'Ontario fusionnée à Toronto en 1998.
 York, ancienne ville de l'Ontario fusionnée à Toronto en 1998.
 York-Centre, circonscription électorale fédérale et provinciale de l'Ontario.
 York, circonscription électorale fédérale du Nouveau-Brunswick.
 York, ancienne circonscription électorale provinciale du Nouveau-Brunswick de 1995 à 2014.
 York, ancienne circonscription électorale provinciale du Nouveau-Brunswick de 1785 à 1793.
 York-Nord, circonscription électorale provinciale du Nouveau-Brunswick.
 York-Nord, circonscription électorale fédérale de l'Ontario.
 York-Ouest, circonscription électorale fédérale et provinciale de l'Ontario.
 York—Simcoe, circonscription électorale fédérale et provinciale de l'Ontario.
 York-Sud—Weston, circonscription électorale fédérale et provinciale de l'Ontario.
 York—Sunbury, ancienne circonscription fédérale du Nouveau-Brunswick (1914-1987).
 Beaches—East York, circonscription électorale fédérale et provinciale de l'Ontario.
 York est un village dans le comté de Queens sur l'Île-du-Prince-Édouard, au Canada, au nord-est de Charlottetown.
 York, ancien district électoral de la Chambre d'assemblée du Bas-Canada ayant existé de 1792 à 1830.

York peut également désigner une ancienne circonscription fédérale comme:
 Fredericton—York—Sunbury, Nouveau-Brunswick de 1989 à 1996
 York, Nouveau-Brunswick de 1867 à 1914
 York-Est, Ontario de 1867 à 1903, 1914 à 1924 et de 1933 à 1987
 York—Humber, Ontario de 1952 à 1966
 York-Nord, Ontario de 1867 à 2003
 York—Peel, Ontario de 1976 à 1987
 York-Sud, Ontario de 1903 à 1976

États-Unis 
 York, Alabama ;
 York, census-designated place située en Arizona ;
 York, Maine ;
 York, Nebraska ;
 York, New York ;
 York, Nebraska ;
 York, Dakota du Nord ;
 York, Pennsylvanie ;
 York, Caroline du Sud ;
 York, comté de Clark, Wisconsin ;
 York, comté de Dane, Wisconsin ;
 York, comté de Green, Wisconsin ;
 York Beach, Maine ;
 York Harbor, Maine ;
 York, census-designated place située dans l’État de New York ;
 York Springs, Pennsylvanie ;
 East York, Pennsylvanie ;
 York Haven, Pennsylvanie ;
 Little York, Illinois ;
 , Indiana ;
 Parc historique d'État Sgt. Alvin C. York, un parc d'État du Tennessee.

Royaume-Uni 
 York, Yorkshire ;
 York, une circonscription du Parlement européen.

Sierra Leone 
 York, province de l'Ouest

Patronyme 

 York, (1770-1832), esclave et explorateur ;
 Alissa York, (1970-), écrivaine canadienne
 Amy York Rubin, réalisatrice américaine ;
 Alvin Cullum York (1887-1964), soldat américain ;
 Barbara York Main (1929-2019), arachnologiste australienne ;
 Dick York (1928-1992), acteur américain ;
 Eugen York (1912-1991) réalisateur et scénariste allemand ;
 Francine York (1938-2017), actrice américaine ;
 Gabe York (1993-), basketteur américain ;
 Herbert York (1921-2009), physicien américain ;
 Jerome York (1938—2010), homme d'affaires américain ;
 Michael York (1942-), acteur britannique ;
 Pete York (1942-), musicien anglais (The Spencer Davis Group) ;
 Philippa York, nouvelle identité, officialisée en , de l'ancien coureur cycliste écossais Robert Millar (né en 1958) ;
 Sarah York (1953-), actrice américaine ;
Susannah York (1942-2011), actrice britannique ;
 Thom Yorke (1968-), chanteur du groupe Radiohead ;
 Taylor York (1989-), guitariste du groupe Paramore.

 Maison d'York, branche cadette de la dynastie Plantagenêt.

Autres 
 , nom de plusieurs navires de la Royal Navy britannique
 Avro York, avion
 Los Yorks, un groupe de rock péruvien.

Patronyme anglais